Mound Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mound Valley Township (Kansas)
 Mound Valley Township (Oklahoma)